Cayetana Rivera y Martínez de Irujo (Sevilla, España, 16 de octubre de 1999), también conocida como Tana Rivera es una socialité y aristócrata española, única hija del matrimonio de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo,  duquesa de Montoro.
Por vía paterna es nieta del torero Francisco Rivera «Paquirri» y su primera esposa, Carmen Ordóñez. Por vía materna es nieta de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart y Silva,  duquesa de Alba de Tormes.

Biografía

Bautismo 
Fue bautizada el 21 de diciembre de 1999 en la localidad sevillana de Gerena. Actuaron como padrinos Cayetano Rivera Ordóñez, hermano del padre, y la duquesa de Alba, su abuela materna.

Familia 
Cayetana Rivera pertenece a dos de las familias más conocidas dentro de la sociedad española y más perseguidas por la prensa del corazón. Siendo ya una cara más que habitual en los medios de comunicación nacionales.

Sus padres contrajeron matrimonio el 23 de octubre de 1998 en la Catedral de Sevilla ante más de 1000 invitados, entre ellos la infanta Elena y su entonces esposo, Jaime de Marichalar.
El matrimonio anunció su separación el 3 de marzo de 2002. Dicha unión se declaró nula en 2014, momento en el que Fran Rivera se casó con su actual esposa.

Tana tiene otros dos hermanos nacidos del segundo matrimonio de su padre con la diseñadora de moda sevillana Lourdes Montes. Carmen, nacida en  2015 y Curro, en 2019.

Como única hija de la actual Duquesa de Montoro, Cayetana Rivera heredará el título de su madre, así como el de Grande de España y el tratamiento de Excelentísima Señora.

Referencias 

Nacidos en 1999
Católicos de España